Алекса́ндр Никола́евич Никола́енко:
 Николаенко, Александр Николаевич (1923 — 1999) — советский военный, Герой Советского Союза.
 Николаенко, Александр Николаевич (род. 1980) — российский бадминтонист, участник летних Олимпийских игр 2012 года.